Długowola peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Długowola est un village de la voïvodie de Lublin 
 Długowola est un village de la voïvodie de Mazovie